KLM, KlM bzw. Klm steht als Abkürzung für:
 Keystroke-level model, prädiktives Modell, um vorherzusagen, wie lange bestimmte Aufgaben in der Mensch-Computer-Interaktion dauern
 Kleiner Münsterländer, eine Jagdhundrasse
 KLM-Elektron, siehe Auger-Elektronen-Spektroskopie
 Klub langer Menschen, Verein für lange Männer und Frauen in Deutschland
 Köln-Lindenthaler Metallwerke, Fahrrad-, Motorrad- und Autohersteller, siehe Allright#Neue_Strukturen
 Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., Fluggesellschaft in den Niederlanden, siehe KLM Royal Dutch Airlines
 Krušnohorská lyžařská magistrála, Skiwanderweg im tschechischen Erzgebirge
 Krutow, Larionow, Makarow, Eishockeyspieler-Trio in den 1980er Jahren, siehe KLM-Reihe
 Kurt Laurenz Metzler, Signatur des Schweizer Bildhauers
 KLM, ein ehemaliges norwegisches Comedy-Trio

klm. steht für:
 keiner liebt mich, manchmal auch keine Lust mehr, SMS- und Chat-Kürzel nach unzufriedenstellendem Gesprächsverlauf
 kalendermäßig, Usance der Zinsrechnung, siehe Zinssatz#klm

Abkürzung